Ughtred steht für
Baron Ughtred, britischer Adelstitel
Ughtred Kay-Shuttleworth, 1. Baron Shuttleworth (1844–1939), britischer Jurist und Politiker